Никола́й Григо́рьевич Мака́ров:
 Макаров, Николай Григорьевич (1917—1974) — Герой Советского Союза.
 Макаров, Николай Григорьевич (1919—1952) — полный кавалер ордена Славы.
 Макаров, Николай Григорьевич (1927 — ?) — советский футболист.